Česim (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic, BiH
 Česim (Nevesinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Nevesinje, BiH